Adam Pszczółkowski (ur. 1974) – historyk, genealog
 Benedykt Pszczółkowski (ur. 1951) – polityk, rolnik
 Edmund Pszczółkowski (1904-1997) – generał brygady, poseł
 Julian Pszczółkowski (zm. 1945) – komendant II okręgu Narodowych Sił Zbrojnych
 Michał Pszczółkowski (ur. 1981) – historyk sztuki
 Piotr Pszczółkowski (ur. 1970) – adwokat, poseł, sędzia Trybunału Konstytucyjnego